Adam Pengilly (né en 1977), skeletoneur britannique.
 April Rose Pengilly (née en 1988), actrice australienne.
  (né en 1958), membre du groupe australien INXS.